Каризос има више значења:

 Каризос (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Каризос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Каризос (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Каризос (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Каризос, Ла Асијенда (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику